Hampton Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hampton Beach (Florida), Stadt im Bradford County, Florida
 Hampton Beach (New Hampshire), Census-designated place im Rockingham County, New Hampshire